Overlook Mountain steht für folgende Berge in den Vereinigten Staaten:

 Overlook Mountain (Park County) im Park County, Wyoming
 Overlook Mountain (Teton County) im Teton County, Wyoming